Tuy (provincie), een provincie van Burkina Faso
 Tuy (Batangas), een gemeente in de Filipijnse provincie Batangas
 Tui (Pontevedra), een gemeente in de Spaanse provincie Pontevedra